Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Nevada, az Amerikai Egyesült Államok egyik tagállama
Nevada, település Illinois államban
Nevada, település Indiana államban
Nevada, település Iowa államban
Nevada, település Missouri államban
Nevada, település Ohio államban
Nevada, település Texas államban
 Spanyolország
Nevada, település Spanyolországban
Egyéb
Nevada, az 1987-es Eurovíziós Dalfesztiválon résztvevő portugál együttes
Nevada, 1927-ben készült amerikai film